Вильянуэ́ва-де-лос-Инфа́нтес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 135 км². Население — 5772 человека (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento y Oficina de Turismo de Villanueva de los Infantes
 Balcón de Infantes
 Ruta Tierra de Caballeros
 Visitas Guiadas a Villanueva de Los Infantes y actividades en el entorno 
 Visitas en Segway por Villanueva de Los Infantes 
 infantes.tk
 Página de la cofradia de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля